Manifest — десятый студийный альбом финской блэк-метал-группы Impaled Nazarene, выпущенный 24 октября 2007 года на лейбле .

Отзывы критиков 
Джереми Ульрей из Chronicles of Chaos пишет, что короткие треки, такие как «The Antichrist Files» и «Pandemia», лучше всего передают то «„вырвавшееся из ада“ неистовство последних лет», а такие песни, как «Suicide Song» и «Mushroom Truth», «вместо того, чтобы внести разнообразие, которого, несомненно, добивалась группа, лишь тянут альбом вниз».

Список композиций

Участники записи 
 Mikaakim (Mika Luttinen) — вокал
 Anttila (Jarmo Anttila) — соло-гитара
 Tuomio (Tuomio Louhio) — ритм-гитара
 Arc Basstard (Arc V 666) — бас-гитара
 Repe Misanthrope — ударные

Примечания 

Альбомы Impaled Nazarene
Альбомы Osmose Productions